

Sigle 
 World Masterpiece Theater – progetto che raccoglie una serie di anime tratti da dei capolavori della letteratura mondiale per ragazzi

Codici 
 wmt – codice ISO 639-3 della lingua walmajarri